Ceta, Ćeta eller CETA kan syfta på:

 Ćeta – ett berg i Montenegro
 CETA – ett handelsavtal mellan Kanada och Europeiska unionen, se Comprehensive Economic and Trade Agreement